Il singolare del Fergana Challenger 1996 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria ATP Challenger Series.

Stéphane Simian che ha battuto in finale Noam Behr 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Leander Paes (primo turno)
 Grant Stafford (primo turno)
 David Nainkin (primo turno)
 Laurence Tieleman (primo turno)

 Sargis Sargsian (primo turno)
 Eyal Ran (secondo turno)
 Alejandro Hernández (primo turno)
 Óscar Ortiz (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Fergana Challenger 1996